Коста может означать:
 «Коста» — опера осетинского композитора Христофора Плиева в трёх действиях.
 Коста (Къоста) — осетинское имя.
 Премия Коста — литературная премия Великобритании.

Топоним 
 Коста — прибрежная, наиболее населенная территория в Перу.
 Коста — коммуна во Франции, департамент Верхняя Корсика.
 Коста — село в Ардонском районе Северной Осетии.
 Коста — деревня в Швеции, лен Крунуберг.
 Коста — деревня в Эстонии.
 Коста — река в Брянской области, правый приток Судости.
 Коста — хутор в Почепском районе Брянской области, на трассе .
 Коста — земля в Антарктиде.
 Коста-Чернецкая (Чернецкая Коста) — историческое село в Почепском районе Брянской области.

Фамилия 
Коста () — романская фамилия.

Известные носители:
 Коста, Адемир да (род. 1961) — бразильский мастер каратэ.
 Коста, Адриен (род. 1997) — американский шоссейный велогонщик.
 Коста, Акилле (1823—1899) — итальянский энтомолог.
 Коста, Алессандро (1857—1943) — итальянский пианист, композитор и философ.
 Коста, Алфредо да (1904—1980) — бразильский футболист, защитник.
 Коста, Альберт (род. 1975) — профессиональный испанский теннисист и теннисный тренер.
 Коста, Альберто (род. 1985) — аргентинский футболист, полузащитник.
 Коста, Альдо (род. 1961) — итальянский инженер, технический директор команды «Ferrari» в «Формуле 1».
 Коста, Андре (род. 1976) — бразильский гребец.
 Коста, Андреа (1852—1910) — итальянский социалист.
 Коста, Антонио Мариа (род. 1941) — европейский дипломат.
 Коста, Антуан (1884—?) — французский гимнаст.
 Коста, Артуро (род. 1945) — кубинский стрелок.
 Коста, Аугусто да (1920—2004) — бразильский футболист, защитник.
 Коста, Афраниу да (1892—1979) — бразильский стрелок, призёр Олимпийских игр.
 Коста, Венансио (род. 1967) — испанский волейболист.
 Коста, Гарет (род. 1964) — южноафриканский гребец.
 Коста, Джованни (1826—1903) — итальянский художник, военный и политический деятель.
 Коста, Джонни — американский джазовый пианист-виртуоз и детский телеведущий.
 Коста, Диего (род. 1988) — бразильский футболист, нападающий.
 Коста, Диего (род. 1999) — бразильский футболист, защитник.
 Коста, Дино да (1931—2020) — бразильский футболист, нападающий.
 Коста, Дуглас (род. 1990) — бразильский футболист, полузащитник.
 Коста, Жаир да (род. 1940) — бразильский футболист, нападающий.
 Коста, Жан Люк (род. 1965) — швейцарский шахматист, международный мастер (1991).
 Коста, Жан-Поль (род. 1943) — французский юрист, председатель Европейского суда по правам человека (2007—2011)
 Коста, Жозе (род. 1984) — португальский гандболист.
 Коста, Жозе да (род. 1941) — бразильский волейболист.
 Коста, Исаак да (1798—1860) — нидерландский поэт.
  (1832—1907) — австрийский народный поэт и либреттист.
 Коста, Карла (род. 1978) — бразильская баскетболистка, выступающая в амплуа атакующего защитника.
 Коста, Карлос (род. 1968) — испанский профессиональный теннисист и спортивный агент.
 Коста, Каролин (род. 1996) — французская певица и телеведущая.
 Коста, Каролина (род. 1994) — итальянская дзюдоистка-паралимпийка.
 Коста, Кейла (род. 1983) — бразильская легкоатлетка.
 Коста, Клаудия (род. 1962) — бразильская гимнастка.
 Коста, Лаия (род. 1985) — испанская актриса.
 Коста, Ларисса (род. 1984) — бразильская королева красоты, «Мисс Бразилия».
 Коста, Ласаро (род. 1957) — кубинский ватерполист.
 Коста, Леонардо (род. 1977) — бразильский пловец.
 Коста, Лоренцо (1460—1535) — итальянский живописец.
 Коста, Луис Антонио (род. 1953) — аргентинский хоккеист на траве.
 Коста, Лусио (1902—1998) — бразильский архитектор и градостроитель.
 Коста, Майкл (1808—1884) — британский композитор и капельмейстер итальянского происхождения.
 Коста, Марк (род. 1996) — венгерский футболист, нападающий.
 Коста, Марленис (род. 1973) — кубинская волейболистка, трёхкратная олимпийская чемпионка.
 Коста, Мария да (1931—2002) — бразильская пловчиха.
 Коста, Матьё да — французский и португальский путешественник в Северной Америке африканского происхождения.
 Коста, Мелани (род. 1989) — испанская пловчиха.
 Коста, Мигел (1885—1959) — бразильский революционер.
 Коста, Мэри (род. 1930) — американская актриса и певица.
 Коста, Нарсисо (1903—1966) — бразильский легкоатлет.
 Коста, Никка (род. 1972) — американская певица, автор песен, гитаристка и клавишник.
 Коста, Нина (род. 1941) — советская эстрадная певица (меццо-сопрано).
 Коста, Орацио (1911—1999) — итальянский театральный деятель, театральный режиссёр, актёр. Коста, Паоло (1771—1836) — итальянский писатель.
 Коста, Паулу (род. 1991) — бразильский боец ММА.
 Коста, Райсса (род. 1991) — бразильская фехтовальщица.
 Коста, Рената (род. 1986) — бразильская футболистка.
 Коста, Рональдо да (род. 1970) — бразильский марафонец.
 Коста, Роса (род. 1964) — испанская синхронистка.
 Коста, Сальвадор (род. 1931) — испанский гребец.
 Коста, Серджо (род. 1959) — итальянский полицейский и политик.
 Коста, Сильвия (род. 1964) — кубинская легкоатлетка.
 Коста, Томас (род. 1985) — аргентинский футболист, центральный полузащитник.
 Коста, Филиппо (род. 1995) — итальянский футболист, играющий на позиции полузащитника.
 Коста, Флавио (1906—1999) — бразильский футболист и тренер, полузащитник.
 Коста, Франческа (род. 1939) — итальянская гимнастка.
 Коста, Эвертон (род. 1986) — бразильский футболист.
 Коста, Эдуардо (род. 1982) — бразильский футболист, полузащитник.
 Коста, Эктор (1929—2010) — уругвайский баскетболист.
 Коста, Элиани да (род. 1969) — бразильская волейболистка.
 
 Коста, Эрминио (1924—2009) — итальянско-американский нейробиолог.
 Коста да Силва, Оскарино (1907—1990) — бразильский футболист, защитник и полузащитник.
 Коста дус Сантус, Алекс (род. 1989) — бразильский футболист, защитник.
 Коста-и-Силва, Артур да (1902—1969) — бразильский военный и государственный деятель, маршал, 27-й президент Бразилии.
 Коста Мендес, Никанор (1922—1992) — аргентинский политик и дипломат, министр иностранных дел (1966—1969), (1981—1982).
 Коста Собрепера, Жозеп (род. 1937) — художник-фигуративист.
 Сантос Коста, Марио Сержио, более известный как Мариньо (род. 1990) — бразильский футболист, фланговый нападающий.

См. также 
 Кошта
 Кост
 Коста Сантос, Данте Бонфим
 Коста-дель-Маресме
 Коста-Бланка
 Коста-Брава
 Коста-Валле-Иманья
 Коста-Весковато
 Коста-Вольпино
 Коста-Гаврас
 Коста-де-Нобили
 Коста-де-ла-Лус
 Коста-дель-Соль
 Коста-дель-Соль-Оксиденталь
 Коста-ди-Медзате
 Коста-ди-Ровиго
 Коста-Дорада
 Коста-ду-Сауипе
 Коста-Маркис
 Коста-Мазнага
 Коста-Нороэсте-де-Кадис
 Коста-Оксиденталь (комарка)
 Коста-Оксиденталь (Уэльва)
 Коста-Орьенталь (комарка)
 Коста-Перчево
 Коста-Рика (значения)
 Коста-Серина
 Коста-Тропикаль
 Сенадор-Алешандри-Коста — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Мараньян.
 Costa Nova do Prado — морской курорт, расположенный на северном побережье Португалии.
 Costa Crociere — одна из двенадцати круизных компаний корпорации Carnival Corporation & plc со штаб-квартирой в Генуе Италия.
 Коста-и-Силва